Krabben, een groep van kreeftachtige dieren
 Krabben (anker), in de scheepvaart het over de bodem verschuiven van het uitgeworpen anker
 met nagels of een voorwerp ergens overheen wrijven, zie Jeuk (prikkel)